Den Familiennamen Dirtl tragen folgende Personen:

 Christoph Dirtl (* 1963), österreichischer Rallyefahrer
 Erika Dirtl (1935–2010), österreichische Tennisspielerin und Unternehmerin
 Fritz Dirtl (1928–1956), österreichischer Speedwayrennfahrer
 Willy Dirtl (1931–2019), österreichischer Balletttänzer und Unternehmer